Нуэва-Пальмира () — город в юго-западной части Уругвая, на западе департамента Колония.

География 
Расположен на восточном берегу реки Уругвай, примерно в 86 км к северо-западу от административного центра департамента, города Колония-дель-Сакраменто и в 280 км к западу от столицы страны, города Монтевидео. Город находится на пересечении автомобильных дорог № 21 и № 12. Абсолютная высота — 19 метров над уровнем моря.

История 
Населённый пункт был основан 26 октября 1831 года под названием Игуэритас. 17 августа 1920 года получил статус малого города (Villa), а 1 июля 1953 года — статус города (Ciudad).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 9857 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Джанни Гигу — уругвайский футболист

Примечания

Ссылки 
 INE map of Nueva Palmira 

Города Уругвая